Alan Williams (1893-1984) – amerykański rugbysta i inżynier
 Alan Williams (ekonomista) (1927–2005) – profesor ekonomii na University of York zajmujący się problemami ekonomii systemów ochrony zdrowia, m.in. zwolennik miary QALY (quality-adjusted life year, rok życia skorygowany o jakość.
 Alan Williams (ur. 1930) – angielski polityk
 Alan Williams (ur. 1951) – angielski biskup katolicki

 Alan Williams (ur. 1955) – amerykański kompozytor muzyki filmowej
 Alan Williams (ur. 1993) – amerykański koszykarz